Wrights Corners ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Wrights Corners (Michigan)
 Wrights Corners (New York)
 Wrights Corners (Pennsylvania)
 Wrights Corners (Wisconsin), im Trempealeau County

Siehe auch:
 Wrights Corner